

Localidades 
Valentine (Nebraska)
Valentine (Texas)

Outros 
Valentine (série de televisão)
Valentine (filme)

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de artes

ja:バレンタイン
ro:Valentin
ru:Валентин
th:วาเลนไทน์